Hortus Eystettensis (von lateinisch "Eichstätter Garten") bezeichnet

 den nicht mehr existenten Renaissancegarten Hortus Eystettensis 
 das Pflanzenbuch Hortus Eystettensis (Werk) von Basilius Besler

Siehe auch 

 Bastionsgarten (Eichstätt)